De Chileense aardkruiper (Upucerthia validirostris) is een zangvogel uit de familie Furnariidae (ovenvogels).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort komt voor van centraal Peru tot noordwestelijk Argentinië en telt 5 ondersoorten:
 Upucerthia validirostris saturata: de westelijke Andes van centraal Peru.
 Upucerthia validirostris jelskii: de Andes van centraal Peru.
 Upucerthia validirostris pallida: zuidelijk Peru, westelijk Bolivia, noordelijk Chili en noordwestelijk Argentinië.
 Upucerthia validirostris validirostris: noordwestelijk Argentinië.
 Upucerthia validirostris rufescens: Famatina (noordwestelijk Argentinië).

Externe link
Avibase

Ovenvogels
IUCN-status niet bedreigd
Dier uit het Neotropisch gebied